D’Nash — испанская поп-группа, участвовавшая на Евровидении 2007 в Хельсинки, Финляндия. В состав группы входят Эстебан Пиньеро Камачо («Basty»), Мигель Эннет Сотомайор («Mikel») и Франсиско Хавьер Альварес Колинет («Javi»).

На Евровидении группа выступила с песней «I Love You Mi Vida». Так как Испания традиционно входит в число стран-финалистов конкурса, группа пропустила полуфинал. В финале конкурса испанские конкурсанты получили 45 баллов, и финишировали на 20-й позиции.

2013 - группа распалась.

Дискография

Альбомы 

 Capaz de Todo (2006)
 Todo Va a Cambiar (2007)
 Garabatos (2011)

Синглы 

 Capaz de Todo (2006)
 Dónde Estás (2006)
 Más Allá de las Estrellas (2006)
 I Love You Mi Vida (2007)
 Stand by Me (2007)
 Amanda (2007)
 Todo Va a Cambiar (2007)
 En el Medio de la Calle (2011)

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Поп-группы Испании
Участники «Евровидения-2007»
Представители Испании на «Евровидении»